Chappelle ist der Familienname folgender Personen:

 Aleta Chappelle (* 1954), amerikanische Casting-Direktorin und Regisseurin
 Dave Chappelle (* 1973), amerikanischer Comedian und Schauspieler
 Emmett W. Chappelle (1925–2019), amerikanischer Wissenschaftler
 Joe Chappelle, amerikanischer Film- und Fernsehregisseur

Siehe auch:
 Chapelle
 Chappel
 Chappell
 Chapell